Diporiphora — рід ящірок родини Agamidae. Більшість видів цього роду є ендеміками Австралії, але два (D. australis і D. bilineata) зустрічаються також у Новій Гвінеї.

Види 
Рід включає ці 28 видів, які визнані дійсними:
 Doughty, Kealley & Melville, 2012
 Storr, 1974
 Emmott, Couper, Melville & Chapple, 2012
 Lucas & C. Frost, 1902
 (Steindachner, 1867)
 (Gray, 1845)
 Gray, 1842
 Melville, Date, Horner & Doughty, 2019
 Storr, 1974
 Melville, Date, Horner & Doughty, 2019
 Melville, Date, Horner & Doughty, 2019
 , 1877
 Storr, 1974
 Houston, 1977
 Storr, 1974
 Storr, 1974
 (Witten, 1972)
 Melville, Date, Horner & Doughty, 2019
 Doughty, Kealley & Melville, 2012
 Melville, Date, Horner & Doughty, 2019
 Edwards & Melville, 2011
 Storr, 1980
 Glauert, 1959
 Storr, 1974
 Storr, 1974
 Storr, 1980
 Doughty, Kealley & Melville, 2012
 Lucas & C. Frost, 1896

Примітки 

Роди плазунів
Агамові